Nueva Jerusalén kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nueva Jerusalén, Chilón, Chiapas, 
 Nueva Jerusalén, Palenque, Chiapas, 
 Nueva Jerusalén, Pantelhó, Chiapas, 
 Nueva Jerusalén, La Concordia, Chiapas, 
 Nueva Jerusalén, Siltepec, Chiapas, 
 Nueva Jerusalén, Motozintla, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar